Балы́ — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Ёжевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 220 м над уровнем моря. На северной окраине находится холм Четкервыр, на северо-западной — Кибьявыр (242,4 м) и Балкон, на южной — Кезьёвыр (244,5 м).

Улицы:
 Лесная
 Полевой переулок
 Прудная
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 75 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района